Con il nome Maria di Navarra sono conosciuti i seguenti personaggi:
Maria di Navarra (1330-1347), figlia di Filippo III di Navarra e di Giovanna II di Navarra e moglie di Pietro IV di Aragona;
Maria di Navarra (1355-1420), figlia di Carlo II di Navarra e duchessa di Gandia;
Maria di Navarra (1388-1425), figlia di Carlo III di Navarra.